Прести́ж (от , первоначальное значение — обаяние, очарование, от  — иллюзия, обман чувств) — известность кого-либо или чего-либо, основанная на высокой оценке и уважении в обществе.
 Престиж — уровень уважения к идиому (языку или диалекту) по отношению к остальным идиомам, используемым в языковом сообществе.

Художественные произведения 
 «Престиж» — роман британского писателя Кристофера Приста, изданный в 1995 году.
 «Престиж» — экранизация романа Приста, поставленная Кристофером Ноланом в 2006 году.

Техника 
 «Престиж» — танкер, затонувший у берегов Европы в 2002 году.

См. также 

 «Арбат Престиж»
 Мисс национальный престиж
 Социальный престиж